killer – gra bilardowa
 killer – rodzaj programu komputerowego
 Killer – belgijski zespół muzyczny
 Killer – fiński zespół muzyczny
 Killer – szwajcarski zespół muzyczny
 Killer – album muzyczny Alice Coopera
 Killer – album muzyczny Tech N9ne
 Killer – singel André Tannebergera z albumu Movin’ Melodies
 The Killer – hongkoński film akcji z 1989 roku
 The Killer – indyjski dreszczowiec filmowy z 2006 roku

Zobacz też 

 
 Killers
 Kiler
 The Killer